Svatojánský most je označení více mostů:

 Svatojánský most v Litovli
 Svatojánský most v Dlouhé Loučce